Не плутати з Півонія
 2С7 «Піон» — радянська самохідна 203-мм гаубиця.
 Піони — елементарні частинки, які належать до родини мезонів.